

Дани сећања 

520-е п. н. е.